La Türkiye 2. Basketbol Ligi 2011-2012 è stata la 43ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Play-off

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
Türkiye 2. Basketbol Ligi 2011-2012